Ruano steht für:
 Ruano (Italien), Fraktion von Montecosaro, Provinz Macerata, Marken, Italien
 Ruano (Kuba), Ortschaft in Ciego de Ávila, Provinz Ciego de Ávila, Kuba
 Ruano (Mexiko), Ortschaft in Polotitlán, México (Bundesstaat), Mexiko
 Cerro El Ruano, Berg (1814 m) bei Tamazula de Gordiano, Jalisco, Mexiko

Ruano ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Ruano Delgado (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Joaquín Araújo Ruano (1851–1894), spanischer Maler, Grafiker und Buchillustrator
 Juan Ramón Ruano (* 1983), spanischer Fußballspieler
 Lady Ruano (* 1981), kolumbianische Tischtennisspielerin
 Rafael Ruano, uruguayischer Architekt
 Rafael Ruano, spanischer Basketballspieler
 Teodora Ruano Sanchón (* 1969), spanische Radsportlerin
 Virginia Ruano Pascual (* 1973), spanische Tennisspielerin